Іне (Кіото)
Річка Іне